Scottish Cup è il nome in inglese della Coppa di Scozia di calcio.
Altre competizioni sportive scozzesi con lo stesso nome sono:

 Scottish Cup, Coppa di Scozia di hockey su ghiaccio
 Scottish Cup, Coppa di Scozia di pallacanestro
 Scottish Cup, Coppa di Scozia di rugby a 15